Dudek může být:
 dudek (Upupa) – rod ptáků z řádu srostloprstých, známy dva druhy:
 dudek chocholatý (Upupa epops)
 vyhynulý dudek velký (Upupa antaios)

příjmení
 viz Dudek (příjmení)

jiný význam
 expresivní výraz spáče – viz frazeologizmus: spát jako dudek